Известни са две битки при Миле на северния бряг на Сицилия:

 Битка при Миле, 260 пр.н.е. през Първата пуническа война, между Ханибал Гискон и Гай Дуилий с победа на Рим.
 Битка при Миле (36 пр.н.е.), 36 пр.н.е. между Агрипа и Секст Помпей, където флотата на Октавиан Август разбива Секст Помпей.